'''Väståboland kan syfta på
 Väståboland – en region som består av västra delen av Åboland
 Väståboland – en kommun bildad 1 januari 2009 genom en sammanslagning av kommunerna Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö och namnändrad den 1 januar 2012 till Pargas stad